Kruppa ist der Familienname folgender Personen:
 Claus F. L. Kruppa (1931–2015), deutscher maritimer Ingenieurwissenschaftler
 Erwin Kruppa (1885–1967), österreichischer Mathematiker
 Hans Kruppa (* 1952), deutscher Schriftsteller
 Jens Kruppa (* 1976), deutscher Schwimmer
 Juri Kruppa (* 1964), ukrainischer Schachspieler
 Nathalie Kruppa, deutsche Historikerin und Mittelalterforscherin 
 Mirjam Kruppa (* 1970), deutsche Juristin
 Reinhold Kruppa (* 1933), deutscher Geschichtsmethodiker (DDR)

Kruppa bezeichnete folgende Orte:
 Kruppa (1938–1945 Geyersmühle), ein Wohnplatz in Jaschkowen, heute in Polen; siehe Jaśkowo (Pisz)
 Kruppa, veraltete deutschsprachige Bezeichnung für eine Ortschaft in Nordwest-Bosnien; siehe Bosanska Krupa 

Siehe auch:
 Krupa